Харальд Вельте (родился 1979, Германия) — Linux-разработчик, системный архитектор смартфона OpenMoko, правозащитник. Лауреат Free Software Award за 2007-й год.

В 2004 открыл сайт gpl-violations.org для борьбы за добросовестное использование свободного ПО, лицензированного на условиях GPL.

Ссылки 
 Блог Гаральда Вельте
 gpl-violations.org
 Interview at the 3rd international GPLv3 conference, June 22nd 2006
 Audio and video of a panel discussion including Welte, June 23rd 2006
 Interview in LWN.net
 Бригада быстрого реагирования  computerra.ru 2005
 Cisco нарушает нормы лицензии GPL  Компьюлента-2007

Родившиеся в 1979 году
Linux
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Разработчики свободного программного обеспечения